Фінал Кубка націй ОФК 2002 року визначав переможця турніру і відбувся 14 липня 2002 року на стадіоні «Ерікссон Стедіум» в Окленді, Нова Зеландія. 

У ньому втретє поспіль зустрілись господарі, Нова Зеландія, та збірна Австралії. Це був четвертий виступ у фіналі для Австралії, вигравши фінали у 1980, 1996 та 2002 роках. Для Нової Зеландії це було їх третьою появою у фіналі після переможного фіналу в 1973 році та 1998 роках.

Раян Нельсен забив єдиний гол в матчі на 78-й хвилині і приніс Новій Зеландії перемогу 1:0 та третій титул Кубка націй. Перемога дозволила новозеландцям представляти федерацію на Кубку конфедерацій 2003 року, вдруге у своїй історії.

Шлях до фіналу

Матч

Примітки

Посилання 
 Кубок націй ОФК 2002 на RSSSF  

2002 у футболі
Кубок націй ОФК
Липень 2002